«Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии» — советский художественный фильм режиссёра Сергея Тарасова, снятый на киностудии «Мосфильм» при участии румынской киностудии «Букурешти» по историческому роману Вальтера Скотта «Квентин Дорвард» в 1988 году. Премьера фильма состоялась в июле 1989 года.

Сюжет 

Графиня Изабелла де Круа под покровом ночи бежит из замка Бракемон на границе Франции и Бургундии, чтобы просить защиты у короля Людовика от настойчивых требований её сюзерена дать согласие на брак с одним из своих приближённых. Добравшись до цели, графиня уверена, что спасена. На самом деле она оказалась в центре интриги, направленной королём Франции против своего могущественного соседа — великого герцога Бургундского Карла Смелого.

Невольным участником событий становится молодой шотландский дворянин Квентин Дорвард, который вынужден вопреки своему желанию стать орудием в руках короля Людовика. Определённый монархом на незавидную роль пособника в покушении на свободу и честь графини, Квентин Дорвард своей отвагой и благородством не только спасает Изабеллу де Круа, но становится в её глазах единственно достойным кандидатом на руку и сердце.

В ролях 
 Александр Кознов — Квентин Дорвард, шотландский дворянин
 Ольга Кабо — Изабелла де Круа
 Александр Лазарев — Людовик XI (дядюшка Пьер)
 Александр Яковлев — Карл, герцог Бургундский
 Александр Пашутин — Оливье, цирюльник, приближенный короля
 Юрий Кузнецов — королевский прево Тристан-отшельник
 Леонид Кулагин — Лесли Меченый, шотландский дворянин, офицер королевской гвардии, дядя Квентина Дорварда
 Борис Хмельницкий — цыган Хайраддин (озвучивает Алексей Золотницкий)
 Паул Буткевич — лорд Кроуфорд
 Борис Химичев — граф де Кревкер
 Витаутас Томкус — Гийом де ла Марк
 Яна Друзь — Марта
 Михаил Солодовник — герольд
 Александр Иншаков — Хорст, командир отряда наёмников на службе у Гийома де ла Марка.
 Сергей Тарасов — епископ Льежский
 Андрей Юренев — граф Кампо-Бассо

Съёмочная группа 

 Автор сценария и режиссёр-постановщик: Сергей Тарасов
 Оператор-постановщик: Анатолий Иванов
 Художник-постановщик: Виктор Юшин
 Звукооператор: В. Строков
 Второй режиссер: Александр Иванович Богун
 Композитор: Игорь Кантюков
 Исполнитель песни: Елена Камбурова

Отличия от книги 
Сюжет фильма имеет ряд отличий от исходного романа. Так, полностью опущена история с восстанием горожан города Льежа и причастностью к нему короля Людовика XI; соответственно, убраны все персонажи из числа городских жителей. Шонвальдский замок епископа Льежского, вопреки тексту романа, грабит исключительно банда Гийома де ла Марка. Также в фильме не фигурирует королевский астролог и звездочёт Мартиус Галеотти. В отличие от фильма, персонаж Александра Иншакова командир отряда наемников Хорст в романе именуется Конрадом Хорстом. Он  участвует и в сцене пира Гийома де ла Марка в захваченном замке епископа, на котором «Арденский Вепрь» признает его самым храбрым из своих воинов (Глава 22).

Съёмки 
Поскольку историческая резиденция короля Людовика XI замок Плесси-ле-Тур был разобран ещё в конце XVIII века, главными местами для съемок стали сохранившиеся исторические замки — Замок Корвинов в г. Хунедоара в Румынии и Хотинская крепость на Украине —  в основной своей части построенные примерно в ту же эпоху, в которую происходит действие романа.

Примечания

См. также 
 Квентин Дорвард (мини-сериал)

Ссылки 

Фильмы СССР 1988 года
Экранизации произведений Вальтера Скотта
Исторические фильмы СССР
Исторические фильмы Румынии
Приключенческие фильмы СССР
Приключенческие фильмы Румынии
Историко-приключенческие фильмы
Исторические фильмы о XV веке
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о рыцарях